Ligota nebo Lgota je polský zeměpisný název odpovídající českému Lhota, například:
 Lhota (Polsko) (Ligota) – vesnice v polské části Těšínska, v gmině Čechovice-Dědice
 Ligota – Panewniki – městská část Katovic
 Nižní Lhoty (Ligota Dolna) – vesnice v české části Těšínska, v okrese Frýdek-Místek
 Vyšní Lhoty (Ligota Górna) – vesnice v české části Těšínska, v okrese Frýdek-Místek